Seitz kan som auktorsförkortning betyda:

 Adalbert Seitz
 Ludwig Seitz

Robotskapade auktorsförkortningar